Mighty Max est une gamme de jouet qui s'est vu déclinée sur plusieurs supports :

 Mighty Max, une série télévisée ;
 Mighty Max, un jeu vidéo.